Irina Valentinovna Moïsseïeva (en , transcription anglaise : Irina Moiseeva), née le 3 juillet 1955, est une ancienne patineuse artistique soviétique qui concourait en danse sur glace avec Andrei Minenkov.

Double médaillés olympiques, ils ont également été champions du monde et d'Europe.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
(avec son partenaire Andrei Minenkov)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique soviétique
Naissance en juillet 1955
Naissance à Moscou
Naissance en RSFS de Russie
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1976
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1980
Médaillée d'argent olympique soviétique
Médaillée de bronze olympique soviétique
Championne du monde de patinage artistique
Championne d'Europe de patinage artistique
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 1980